ТХЗ — многозначная аббревиатура:
 ТХЗ — (кафедра) технологии хранения злаковых
 ТХЗ — трубные хомуты заземления
 ТХЗ — тип гидрошпонки (типа «змейка»)

См. также 
  — аббревиатура латиницей